Cope puede significar:

 COPE, la Cadena de Ondas Populares Españolas, Radio Popular.
 Cope, la parte superior de un molde.
 Cope, pedanía del municipio de Águilas (Murcia, España).
 Cope, un pueblo situado en el estado de Carolina del Sur, en los Estados Unidos.

Autores de nombres científicos 
 E.A.Cope - Edward A. Cope fl. 1991, biólogo estadounidense.
 Cope - Thomas Arthur Cope (1949), botánico inglés.
 Cope - Edward Drinker Cope (1840-1897) paleontólogo, zoólogo y anatomista comparativo estadounidense.